Agrupació Guerrillera de Llevant, grup guerriller històric d'oposició al franquisme al País Valencià i a Aragó
 Llista Amnistia Justícia Llibertat (del seu nom en italià Amnistia Giustizia Libertà), nom de la Llista Marco Pannella a les eleccions legislatives italianes de 2013
 Àrea de Govern Local, divisió administrativa de segon nivell de Nigèria
 Àcid gras lliure, àcid gras que és present al metabolisme sense estar lligat a d'altres molècules
 Above ground level, terme usat en aeronàutica per fer referència a l'altura sobre el nivell del sòl